Парсу́на (искажённое  — «личность», «особа») — ранний жанр портрета в Русском царстве, в своих живописных средствах находившийся в зависимости от иконописи.

Первоначально — синоним современного понятия портрет вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания, искажение слова «персона», которым в XVII веке назывались светские портреты.

Термин 
В 1851 году выходит богато иллюстрированное издание «Древности Российского государства». В IV отделении этого издания, составленного И. М. Снегирёвым, есть очерк, который является первым опытом обобщения материалов по истории русского портрета. Как считает Е. С. Овчинникова, именно Снегирёв в данном очерке, говоря о портретах XVII века, ввёл в научный оборот термин «парсуна». Хотя справедливо было бы утверждать, что именно Е. С. Овчинникова ввела в научный оборот данный термин, позже широко распространившийся в литературе по русскому искусству для обозначения ранних русских портретов.

Характеристика 
Парсуна появляется в переходный период русской истории, во время преобразования средневекового мировоззрения и формирования новых художественных идеалов. Первые русские парсуны создаются, скорее всего, мастерами Оружейной палаты Московского Кремля в XVII веке. Во второй половине XVII века парсуна часто пишется на холсте в технике масляной живописи, хотя манера исполнения продолжает содержать иконописные традиции.

Русской парсуне близки произведения европейской, в том числе польской и литовской портретной живописи XIV—XVII веков, часто также относимые к парсунным.

В парсуне портретное сходство передаётся весьма условно, часто используются атрибуты и подпись, позволяющие определить изображённого.
 
Доктор искусствоведения Лев Лифшиц отмечает, что: «создатели парсун, как правило, не стремились раскрыть неповторимые свойства портретируемого человека, но должны были соотнести точно запечатлённые черты лица с трафаретной и неизменной схемой репрезентации фигуры, соответствующей сану или званию — боярина, стольника, воеводы, посла. В отличие от „реалистического“ европейского портрета XVII века человек в парсуне, как и на иконе, не принадлежит себе, он навечно выведен из потока времени, но при этом лицо его обращено не к Богу, а к реальной действительности».

Типы 
На сегодняшний день парсуну по изображённым на них персоналиям и техники живописи, можно разделить на следующие категории:
 Надгробные портреты, темпера на доске (Скопин-Шуйский, Фёдор Иванович, Фёдор Алексеевич и т. д.)
 Парсуны маслом на холсте:
 с изображением царей (Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич, Иван Алексеевич и т. д.)
 с изображением князей, стольников, дворян и т. д. (галерея Репниных, Нарышкин, Люткин и т. д.)
 с изображением церковных иерархов (Никон, Иоаким)

Прежде всего упомянем группу «иконных» парсун — изображений царей Ивана Грозного и Фёдора Ивановича, а также князя М. В. Скопина-Шуйского. Эта группа была выделена Е. С. Овчинниковой в её основополагающей работе «Портрет в русском искусстве XVIII в.» Для парсуны на холсте важна её атрибуция русскому или иноземному мастеру. Изучение русской парсуны требует объединенных усилий искусствоведов, историков, реставраторов. Только использование всех методов в комплексе способно принести новые результаты в этой пока ещё мало изученной области отечественного искусства.

«Парсунная» («живописная») икона 

«Парсунными» («живописными») называются иконы, где по крайней мере в красочных слоях применялись масляные краски, а техника формирования живописных деталей близка к технике одной из «классических» европейских техник.

К «парсунным» («живописным») относятся иконы переходного периода, живопись в которых можно отнести к двум основным техникам классической масляной живописи:
 на деревянной основе и светлых грунтах;
 на холсте и на тёмных грунтах.

См. также 
 Портрет петровского времени

Примечания

Литература 
 
 Портрет в русской живописи XVII—первой половины XIX века. Альбом. / Автор-составитель А. Б. Стерлигов. — М.: Гознак, 1985. — 152 с.
 Русский исторический портрет. Эпоха парсуны. — М., 2004.
 Русский исторический портрет. Эпоха парсуны. Материалы конференции. — М., 2006
 Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века. — М., 1955.
 Мордвинова С. Б. Парсуна, её традиции и истоки. Дисс. на соискание степени канд. искусствоведения. — М.: Институт искусствознания, 1985.
 Святуха О. П. Репрезентация самодержавной власти в русских портретах XVII века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук; Дальневосточный гос. ун-т, 2001
 Комашко Н. И. Живописец Богдан Салтанов в контексте художественной жизни Москвы второй половины XVII века) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. — № 2 (12). — С. 44—54.
 Исследование и реставрация парсуны патриарха Никона. — М., 2006
 Брюсова В. Г. Симон Ушаков и его время // ГММК: Материалы и исследования. Вып. 7. Русская художественная культура XVII века. М., 1991. — С. 9-19
 Чёрная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к новому времени. — М.: Языки славянской культуры, 1999

Ссылки 

 История парсуны 
 Виктория Хан-Магомедова. Эта загадочная парсуна
 От персоны к парсуне. О выставке парсунной живописи в Государственном историческом музее.
 Изучение парсуны как исторического источника. Тезисы доклада.
 Парсуна.  Иллюстрированный словарь по иконописи.

Русский портрет
История иконописи